Cossourado ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Cossourado (Barcelos)
 Cossourado (Paredes de Coura)